Derkatsch (ukrainisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Derkatsch (* 1986), ukrainisch-aserbaidschanische Gewichtheberin
 Leonid Derkatsch (1939–2022), ukrainischer Politiker, General und Geheimdienstchef
 Wjatscheslaw Derkatsch (* 1976), ukrainischer Biathlet